Alan Wolffe – biologo cellulare britannico
 Glenton Wolffe – ex calciatore trinidadiano, difensore
 Jabez Wolffe – nuotatore britannico
 James Wolffe – politico britannico
 Richard Wolffe – giornalista e scrittore britannico